Malik Sjah is de naam van drie leiders van de Seltsjoeken:

 Malik Sjah I, regeerperiode 1072-1092
 Malik Sjah II, regeerperiode enkele maanden in 1105
 Malik Sjah (Rûm), sultan van Rûm 1110-1116